Il singolare del torneo di tennis Setubal Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Pridham che ha battuto in finale Rikard Bergh 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Richard Matuszewski (quarti di finale)
 Hans-Dieter Beutel (secondo turno)
 Michael Westphal (secondo turno)
 Tomás Carbonell (secondo turno)

 Michael Kures (secondo turno)
 Chris Pridham (Campione)
 Thomas Haldin (primo turno)
 Cyril Suk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Setubal Challenger 1989